Mosca-das-frutas pode referir-se a duas famílias de moscas:

 Drosophilidae
 Tephritidae

Desambiguações de animais